Валенти́н Спиридо́нов:
 Спиридонов, Валентин Владимирович — художественный руководитель духового оркестра ТО «Премьера», заслуженный артист России (1998).
 Спиридонов, Валентин Николаевич (1944—1996) — советский спортсмен, футболист, мастер спорта СССР.